Curzola kan syfta på:

 Curzola – historiskt italienskt namn på ort i Kroatien, se Korčula (stad)
 Curzola – historiskt italienskt namn på en ö i Kroatien, se Korčula